Klasika může být:

 klasické dílo
 klasický ráz (vzhled, styl, výzor)
 klasický sloh
 vrcholné období v umění daného národa
 hovorový výraz pro klasickou hudbu
 sportovním slangem také klasický sportovní závod

Související články 
 klasik
 Klasicismus